Toto je seznam měst v Konžské demokratické republice.

Zdaleka největší aglomerací v Konžské demokratické republice je Kinshasa, kde 1. ledna 2005 žilo 8 093 048 obyvatel, což představuje asi 14% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 50 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. července 1984, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (provincie), do nichž města náleží. Město Kinshasa je samostatné a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel konžských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel konžských měst v historii

 
Konžská demokratická republika
města